Банк Кабо-Верде () — центральный банк Кабо-Верде.

История 
В 1865 году на острове Сантьягу открыто отделение португальского Национального заморского банка — первое банковское учреждение на территории современного Кабо-Верде.

29 сентября 1975 года принят закон о создании государственного Банка Кабо-Верде.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Кабо-Верде
Экономика Кабо-Верде